Anita Berisha
 Bekim Berisha
 Sali Berisha